Исоноя може да се отнася до:

 Исоноя - фигура от древногръцката митология
 Исоноя – спътник на Юпитер